Brongers is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Hendrik Edzens Hagenouw Brongers (1781-1840), Gronings notaris en politicus
 Julius Brongers (1880-1960), Nederlands acteur
 Eppo Brongers (1929), Nederlands oud-militair

Overige
 Buning Brongers Prijs, een Nederlandse kunstprijs

Zie ook
 Bronger

Nederlandse of Vlaamse achternaam